

Astronomia 
 3748 Tatum – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Tatum – città della Contea di Marlboro, Carolina del Sud
 Tatum – città della Contea di Lea, Nuovo Messico
 Tatum – città della Contea di Rusk, Texas

Persone 
 Art Tatum – pianista statunitense
 Channing Tatum – attore statunitense 
 Jayson Tatum – cestista statunitense